IJslands voetbalelftal onder 19 (mannen)
 IJslands voetbalelftal onder 19 (vrouwen)